A competição de simples masculino na classe 1 do tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 foi disputada entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro no Complexo ExCel, em Londres.

Resultados

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fase eliminatória

Ligações externas
 

Eventos do tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012